La communauté de communes du Montmorillonnais (CCM) était une communauté de communes française, située dans le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Le , une partie du Pays Chauvinois choisit de se regrouper avec la Communauté de communes du Montmorillonnais et la Communauté de communes du Lussacois pour former la communauté de communes Vienne et Gartempe.

Composition

Compétences

Voir aussi 
Intercommunalités de la Vienne

Références

Liens externes 
Site de la Communauté de communes du Montmorillonnais

Références 
Le SPLAF (Site sur la Population et les Limites Administratives de la France)
La base ASPIC

Montmorillonnais